A Strong Revenge é um filme de comédia em curta-metragem dos Estados Unidos de 1913, dirigido por Mack Sennett. O elenco do filme mudo também contou com a presença do próprio Mack Sennett.

Elenco 
 Mack Sennett ... Schnitz
 Mabel Normand ... Mabel
 Ford Sterling ... Meyer

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco